Крабет:

 Вутер Крабет I (1510—1590) — голландский художник по стеклу.
 Вутер Крабет II (1594—1644) — голландский художник эпохи Золотого Века.